NCSM Iroquois correspond à plusieurs unités  de la Marine royale canadienne des Forces canadiennes: 
  est un destroyer de la classe Tribal en service pendant la seconde Guerre mondiale.
  est un destroyer de la classe Iroquois, entré en service en 1972.